Гани:

 Гани — третья буква грузинского алфавита.

Фамилия 
 Гани, Ашраф (род. 1949) — афганский политический деятель.
 Гани, Вахид (род. 1974) — российский физик.
 Гани, Оваис Ахмед (род. 1951) — пакистанский государственный деятель.
 Гани, Рула (род. 1948) — супруга второго президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая.

Имя 
Гани — имя в переводе с арабского означает «богатый»:
 Гани Иляев (1916—1991) — член Союза художников СССР, член Правления Союза художников КазССР.

См. также 
 Ганин
 Ганиев